Stati Uniti d'America
Groesbeck – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
Groesbeck – città della Contea di Limestone, Texas